Quintus Fulvius Flaccus är ett namn som burits av flera romare:

 Quintus Fulvius Flaccus (konsul 237 f.Kr.)
 Quintus Fulvius Flaccus (konsul 180 f.Kr.)
 Quintus Fulvius Flaccus (konsul 179 f.Kr.)